Fellow of the Royal Society of Canada
 Fellow of the Royal Society of Chemistry
 de Federal Road Safety Commission of Nigeria
 Free Radio Santa Cruz